Zkratka HTS může mít různé významy:

 Hlavní telefonní stanice
 Hmotnost tisíce semen
 HackThisSite.org
 Vysokoteplotní supravodič (High Temperature Superconductor)
Hayat Tahrir al-Sham